

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 S9 (Berlijn)

Metro
 Lijn 9 (metro van Barcelona)
 U9 (Berlijn)
 Lijn 9 (metro van Madrid)
 Serpoechovsko-Timirjazevskaja-lijn (Moskou)
 Parijse metrolijn 9
 Lijn 9 (metro van Shanghai)

Tram
 Tramlijn 9 (Amsterdam)
 Tramlijn 9 (Antwerpen)
 Tramlijn 9 (Brussel)
 Tramlijn 9 (Haaglanden)
 Tramlijn 9 (Rotterdam)

Bus
 Buslijn 9 (Gent)
 Buslijn 9 (Kortrijk)
 Buslijn 9 (Amsterdam-Schiphol)